Dagana kan syfta på;

Geografi

Bhutan 

 Dagana, Bhutan – distrikt,

Senegal 

 Dagana Department – departement, Saint-Louis, 
 Dagana, Senegal – Saint-Louis, 

Robotskapade Bhutanförgreningar
Robotskapade Senegalförgreningar